Банчанг (тайск. บ้านฉาง) — район в провинции Районг, Таиланд.

История 

Банчанг вначале был подрайоном Фала из столичного округа провинции Районг. 7 мая 1976 года Банчанг стал подрайоном района Кинг. Только 16 марта 1985 года Банчанг приобрёл статус района.

География 
Соседние районы (с запада по часовой стрелке): Саттахип и Бангламунг из провинции Чонбури. Никхомпхаттхана и Столичный округ Районг из провинции Районг. С юга омывают воды Сиамского залива.

Административное деление 
Банчанг делится на 3 подрайона и на 22 деревни.

Примечания 

Ампхе